La Phthie est une ancienne région grecque de Thessalie ;
 189 Phthie est un astéroïde.